Сизинцев — русская фамилия. Известные носители:

 Сизинцев, Андрей Семёнович (1965—2013) — российский актёр, звукорежиссёр, композитор.
 Сизинцев, Василий Иванович (1921—1993) — Герой Социалистического Труда.
 Сизинцев, Иван Игнатьевич (1912—1971) — Герой Советского Союза.